Il doppio femminile dell'Internazionali BNL d'Italia 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Gisela Dulko e Flavia Pennetta erano le detentrici del titolo ma sono state sconfitte ai quarti di finale da Alexandra Dulgheru e Jarmila Gajdošová.

Peng Shuai e Zheng Jie hanno sconfitto in finale Vania King e Jaroslava Švedova per 6-2, 6-3.

Teste di serie 
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un Bye per il secondo turno.

 Gisela Dulko /  Flavia Pennetta (quarti di finale)
 Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (semifinali)
 Vania King /  Jaroslava Švedova (finale)
 Liezel Huber /  Lisa Raymond (secondo turno)

 Marija Kirilenko /  Elena Vesnina (primo turno, ritirate per un'infezione virale a Marija Kirilenko) 
 Bethanie Mattek-Sands /  Meghann Shaughnessy (quarti di finale) 
 Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (secondo turno) 
 María José Martínez Sánchez /  Anabel Medina Garrigues (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 2011